Нотоскордум () — род травянистых растений подсемейства  семейства . Скорее всего, этот род является парафилетическим.

Ареал рода — Южная и Северная Америка, некоторые виды натурализовались в Евразии.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 89 видов:

Примечания 

Луковые